Kraftwerk Bad Säckingen bezeichnet folgende Kraftwerke in Bad Säckingen:
Kavernenkraftwerk Bad Säckingen, ein Pumpspeicherkraftwerk zwischen Eggbergbecken und Rhein
Rheinkraftwerk Säckingen, ein Laufwasserkraftwerk am Rhein